Сариага́ський район (, ) — адміністративна одиниця у складі Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — місто Сариагаш.

Населення — 191096 осіб (2018; 166837 в 2009).

Склад 
До складу району входять 12 сільських округів, 1 міська та 1 селищна адміністраціїи:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Райони Туркестанської області